Naoufal Lahlou (né à Casablanca en 1979) est un chef d'entreprise marocain. Actuellement, il dirige Promamec, entreprise marocaine spécialisée dans la fabrication et la distribution des équipements médicauxet préside la Fédération Marocaine des Industries de la Santé.

Biographie 
Naoufal Lahlou parvient à décrocher son baccalauréat en sciences mathématiques en 1997. Après, il part en France et intègre les classes préparatoires de HEC, puis l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux où il étudie le management industriel.

Il prend également une année de césure pendant laquelle il rejoint le groupe Valeo afin de mettre en pratique ses connaissances.

Carrière 
Après son diplôme, il reste en France et rejoint le service achat et logistique de la Société Générale.

En 2003, il rentre au Maroc pour intégrer le département Marchès publics de l’entreprise, fondée par son père, Promamec. Un an plus tard, il décide de passer au département Marchés privés.

En 2006, il devient DG de l’entreprise, succédant à son père, Abdelilah Lahlou. Il réalise un plan de développement de la gamme de produit avec l’intégration de l’hémodialyse, la cardiologie, l’urologie et la pharmacie.

Sous sa direction, l’entreprise remporte le 3ème prix du meilleur employeur au Maroc en 2012 et en 2018, et le Prix international de changement en 2016.

En 2017, l’entreprise atteint 280 employés et réalise 350 millions DH de chiffre d’affaires.

En 2018, il est élu secrétaire général de la Fédération Marocaine des Industries de la Santé.

Le 3 novembre 2021, lors d'une assemblée générale élective, il est élu à l'unanimité président de la Fédération Marocaine des Industries de la Santé.

Notes et références 

Naissance en 1979
Naissance à Casablanca
Homme d'affaires marocain
Chef d'entreprise marocain